Beasley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beasley Lake (Arizona)
 Beasley Lake (Georgia)
 Beasley Lake (Coahoma County, Mississippi)
 Beasley Lake (Sunflower County, Mississippi)
 Beasley Lake (Oregon)
 Beasley Lake (Wisconsin)